Konrad von Teck ist der Name folgender Personen:

* Konrad I. von Teck († 1244/49), Herzog von Teck, siehe Konrad I. (Teck)
 Konrad II. von Teck (~1235–1292), Herzog von Teck, siehe Konrad II. (Teck)
 Konrad V. von Teck (1361–1386), Herzog von Teck, siehe Konrad V. (Teck)

Siehe auch:
 Konrad von Tecklenburg-Schwerin